Prangenberg bezeichnet:

 Heinz-Jürgen Prangenberg (1944–2002), deutscher Politiker
 Norbert Prangenberg (1949–2012), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer 

 einen Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied) im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz